Piotr Kuczera (judoka) – polski judoka
 Piotr Kuczera (polityk) – polski polityk samorządowy i nauczyciel